Turniej zapasów, który się odbył w ramach IV światowych wojskowych igrzysk sportowych - Hajdarabad 2007.

Zawody były równocześnie traktowane jako XXV Wojskowe Mistrzostwa Świata  w zapasach.

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Tabela medalowa 

Źródło:

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych

Przypisy

Bibliografia 
 

2007 w zapasach
Zapasy w Indiach
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007
Zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych